La finale de la Coupe UEFA 2004-2005 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Ce match de football a lieu le  à l'Estádio José Alvalade XXI de Lisbonne, au Portugal.

Elle oppose l'équipe portugaise du Sporting CP, jouant « à domicile » pour l’occasion, aux Russes du CSKA Moscou. Le match se termine par une victoire des Moscovites sur le score de 3 buts à 1, ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur premier titre européen.

Vainqueur de la finale, le CSKA Moscou est à ce titre qualifié pour la Supercoupe d'Europe 2005 contre le Liverpool FC, vainqueur de la finale de la Ligue des champions.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Match

Feuille de match 

Homme du match :  Daniel Carvalho

Voir aussi 
 Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2004-2005
 Supercoupe de l'UEFA 2005

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 2004-2005

Notes et références 

2004-2005
Compétition de football à Lisbonne
Face-à-face du Sporting Clube de Portugal
Football en 2005
Sport au Portugal en 2005
Sport en mai 2005
Face-à-face du CSKA Moscou